Antonio da Sangallo je jméno a příjmení italských renesančních architektů:

 Antonio da Sangallo starší (1455–1534) – florentský renesanční architekt, bratr Giuliana da Sangalla a strýc Antonia da Sangalla mladšího
 Antonio da Sangallo mladší (1485–1546) – italský renesanční architekt a synovec Antonia da Sangalla staršího